Religió: Custòdia o ostensori, peça feta normalment d'un metall preciós, on es col·loca l'hòstia, després de consagrada.
 Dret:
 Custòdia compartida, fórmula d'exercir la custòdia legal dels fills menors d'edat o no-emancipats, en cas de separació o divorci dels cònjuges.
 Custòdia legal, situació jurídica que es dona quan un tribunal, per sentència, atorga la guarda i custòdia d'un menor d'edat o a un incapaç a una o més persones.
 Custòdia del territori, conjunt d'estratègies i tècniques encaminades a preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori.
 Xarxa de Custòdia del Territori, organització sense ànim de lucre, caràcter tècnic i divulgatiu de cara a impulsar l'ús de la custòdia del territori.